Хамис-Мушайт () — город в юго-западной части Саудовской Аравии. Находится в административном округе Асир.

В настоящий момент его население составляет 472 484 чел. (по оценке 2010 года).

Климат

Авиабаза 
В Хамис-Мушайте расположена крупная авиабаза. База была разработана и построена американскими специалистами в 1960-х и 70-х годах. Сейчас это одна из 6 основных авиабаз Саудовских военно-воздушных сил.

Во время войны в Персидском заливе 1990 года, Lockheed F-117 Nighthawk американских ВВС располагались здесь.

Примечания 

Города Саудовской Аравии